La nazionale di calcio femminile della Guinea Equatoriale è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dello Guinea Equatoriale, gestita dalla Federazione calcistica della Guinea Equatoriale (Federación Ecuatoguineana de Fútbol - FEGUIFUT).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, la nazionale femminile occupa il 54º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnandone uno rispetto alla classifica redatta il 22 giugno 2018.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF)  partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle Nazioni Africane (fino al 2014 indicato come Campionato africano), ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei ad invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: fase a gironi
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano/Coppa delle Nazioni Africane 
 2002: non qualificata
 2004: non qualificata
 2006: fase a gironi
 2008: Campione 
 2010: 2º posto 
 2012: Campione 
 2014: non qualificata
 2016: non qualificata
 2018: fase a gironi
 2022: non qualificata

Tutte le rose

Mondiali

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica della Guinea Equatoriale
 Nazionale di calcio della Guinea Equatoriale